Nicholas Dimăncescu (n. 13 ianuarie 1985, Lincoln, Massachusets, SUA - d. 22 mai 2011, Cioclovina, Hunedoara, România) a fost un regizor american de origine română, descendent al familiei Dimăncescu.

Biografie

Cariera

In memoriam 
Nicholas Dimăncescu - Un tânăr american îndrăgostit de țara noastră | România de pretutindeni, YouTube, 2022

Legături externe 
KogainonFilms

“Ultima redută”, povestea eroică a familiei Dimăncescu, aarc.ro

E gata documentarul care l-a ucis pe Nicholas Dimancescu, national.ro

FOTO VIDEO Destinul unui cineast româno-american. Nicholas Dimăncescu a descoperit fascinat România, patria străbunilor, și și-a găsit sfârșitul în ea, adevarul.ro 

Cavalerul cerului, dilemaveche.ro

Bătălia pentru Ploiești, natgeo.ro

Accidental Death of Nicholas Dimancescu - Film Director Kogainon Films (Boston, MA, & Bran, Romania) / May 23, 2011 - at Cioclovina Cave, Romania
Regizori americani
Nașteri în 1984
Decese în 2011